Ницани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ницани, Яаков (род. 6 декабря 1900 года, Пловдив, Османская империя — 15 сентября 1962 года, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета (2, 3 созывы) от партии МАПАЙ.
 Ницани, Яир (род. 22 августа 1958 в Беэр-Шева) — израильский музыкант, продюсер и телеведущий.